HMS Rodney kan syfta på: 
En del av fartygen har namngivits efter amiral George Brydges Rodney, 1:e baron Rodney.

 – ett fartyg i Royal Navy
 – ett fartyg i Royal Navy
 – ett fartyg i Royal Navy
 – ett fartyg i Royal Navy
 – ett fartyg i Royal Navy
 HMS Rodney – ett fartyg beställt till Royal Navy 1916, men avbeställdes i oktober 1918
 – ett fartyg i Royal Navy